Wilmer López Arguedas (Alajuela, 3 de agosto de 1971) é um ex-futebolista profissional costa-riquenho, meia.

Carreira 
Lopez integrou a Seleção Costa-Riquenha de Futebol na Copa América de 1997.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Alajuela
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol